Шевру — коммуна во Франции, департамент Эн
 Шевру — коммуна в Швейцарии, кантон Во